Die 94. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  94. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  94. Division (Volksrepublik China)
  94. Division (Japanisches Kaiserreich)
  94. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  94th Infantry Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern